Стоп! Снято! е втори студиен албум на украинската поп-група ВИА Гра. Издаден е на 14 април 2003 г.

Обща информация 
Автор на песните е Константин Меладзе. Албумът е издаден в Русия на 14 април 2003 г., а в Украйна на 16 април. Успехът на диска, превръща ВИА Гра на Sony Music в най-успешния проект на руския клон на лейбъла. На 15 май албума излиза в Израел, което е първото издание на Sony Music Русия в тази страна. На 10 юни специална версия на албума е пусната за Югоизточна Азия, която се продава при скорост над максималните очаквания, което води до решението да се напише първия англоезичен албум „Stop! Stop! Stop!“.

Състав 
 Надежда Грановская – вокали
 Анна Седокова – вокали
 Вера Брежнева – вокали

Песни

Източници 

Албуми на ВИА Гра
Музикални албуми от 2003 година